Герман Вебер:
 Вебер, Герман (1896—1948) — немецкий конструктор.
 Вебер, Герман (1928—2014) — немецкий историк и политолог.